Населённые пункты в России:

 Нурма — село в Медведевском районе Марий Эл.
 Нурма — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Нурма — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Нурма — посёлок в Мамадышском районе Татарстана.

Железнодорожная станция
 Нурма — железнодорожная станция в Тосненском районе Ленинградской области.

Реки в России:
 Нурма — река в Вологодской области, приток р. Обнора.
 Нурма — река в Республике Марий Эл, приток р. Малая Кокшага.

См. также 
 Спас-Нурма — деревня в Вологодской области.
 Нурми